Serrat Alt (Àger), serra entre els municipis d'Àger (Noguera) i de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)
 Serrat Alt (Artesa de Segre), serra del municipi d'Artesa de Segre (Noguera)
 Serrat Alt (Gallifa), cim al municipi de Gallifa (Vallès Occidental)
 Serrat Alt (Gósol), serra del municipi de Gósol (Berguedà)
 Serrat Alt (les Avellanes i Santa Linya), cim al municipi de les Avellanes i Santa Linya (Noguera)
 Serrat Alt (les Llosses), cim al municipi de Les Llosses (Ripollès)
 Serrat Alt (Montmajor), cim al municipi de Montmajor (Berguedà)
 Serrat Alt (Moror), turó de Sant Esteve de la Sarga al vessant nord del Montsec 
 El Serrat Alt (Olius), muntanya d'Olius a la comarca del Solsonès 
 Serrat Alt (Olost), serra entre els municipis d'Olost i de Prats de Lluçanès (Osona)
 Serrat Alt (Sagàs), cim al municipi de Sagàs (Berguedà)
 Serrat Alt (Orís), cim entre els municipis d'Orís i de Sant Pere de Torelló (Osona)
 Serrat Alt (Sant Esteve de la Sarga), cim al municipi de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)
 el Serrat Alt (Biosca), serra del municipi de Biosca (Segarra)
 el Serrat Alt (la Baronia de Rialb), cim al municipi de la Baronia de Rialb (Noguera)
 el Serrat Alt (Castellar de la Ribera), cim al municipi de Castellar de la Ribera (Solsonès)
 el Serrat Alt (Lladurs), serra enstre els municipis de Lladurs, d'Olius i de Solsona (Solsonès)
 el Serrat Alt (Olius), cim al municipi d'Olius (Solsonès)
 El Serrat Alt (Pinell de Solsonès), cim del municipi de Pinell de Solsonès (Solsonès).
 Serrat Alt del Soler, muntanya de 556 metres que es troba al municipi de Bassella a la comarca de l'Alt Urgell 
 Vegeu també
 Serratalt (Castellar de la Ribera), al municipi de Castellar de la Ribera (Solsonès)
 Serratalt (Tiurana), al municipi de Tiurana (Noguera)